Скіту () — комуна в Румунії, у повіті Джурджу.
 Скіту () — село в Румунії, у повіті Джурджу. Входить до складу комуни Скіту.
 Скіту () — комуна в Румунії, у повіті Олт.
 Скіту () — село в Румунії, у повіті Олт. Входить до складу комуни Скіту.
 Скіту () — село в Румунії, у повіті Васлуй. Входить до складу комуни Богденіца.
 Скіту () — село в Румунії, у повіті Долж. Входить до складу комуни Бралоштіца.
 Скіту () — село в Румунії, у повіті Вилча. Входить до складу комуни Ніколає-Белческу.
 Скіту () — село в Румунії, у повіті Констанца. Входить до складу комуни Костінешть.